Klimek – zdrobnienie imienia Klemens

 Osoby o nazwisku Klimek
 Adam Klimek – polski fizjolog sportu oraz rektor AWF
 Andrzej Klimek – polski fizjolog sportu oraz rektor AWF
 Andrzej Klimek (neurolog) – polski neurolog i profesor
 Antonín Klimek – czeski historyk i archiwista
 Arkadiusz Klimek – polski piłkarz
 Arkadiusz Klimek – polski rysownik, ilustrator oraz autor komiksów
 Augustyn Klimek – polski nauczyciel, działacz i samorządowiec
 Beata Klimek – polska działaczka samorządowa i prezydent Ostrowa Wielkopolskiego
 Cezary Klimek – nauczyciel, kierownik szkoły i działacz społeczny w Gościcinie
 Christian Klimek – niemiecki piłkarz ręczny
 Claude Klimek – francuski piłkarz
 Damazy Klimek – honorowy obywatel Grudziądza
 Dariusz Klimek – meneżer, wiceminister gospodarki
 David Klímek – czeski hokeista
 Franciszek Klimek – polski poeta i dziennikarz
 Grzegorz Klimek – polski siatkarz i trener reprezentacji Polski
 Hanna Klimek – polska ekonom i nauczyciel akademicki
 Henryk Klimek (1933–2017) – polski prawnik i pisarz
 Hynek Klimek – czeski pisarz i dziennikarz
 István Klimek – rumuński piłkarz
 Jacek Klimek – polski manager, działacz sportowy i ekonomista
 Jan Klimek – poseł III i IV kadencji Sejmu
 Jan Klimek – obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku
 Janusz Klimek – polski koszykarz
 Jerzy Klimek – polski farmaceuta, biochemik i profesor
 Johnny Klimek – australijski muzyk, kompozytor i producent muzyczny
 Jolanta Klimek-Grądzka – polska slawistka i nauczycielka akademicka
 Józef Klimek – polski artysta, malarz i medalier
 Kazimierz Klimek – polski geograf
 Krzysztof Klimek – polski generał BOR
 Leszek Klimek – polski profesor nauk technicznych
 Ludwik Klimek – polski artysta malarz i ilustrator
 Lukáš Klimek – czeski hokeista
 Maciej Klimek – polski matematyk i wykładowca
 Małgorzata Klimek – polska profesor fizyki matematycznej
 Magdalena Klimek-Ochab – polska biotechnolog, biochemik i nauczyciel akademicki
 Marek Klimek – polski socjolog
 Marek Klimek (lekarz) – polski ginekolog i profesor
 Mariusz Klimek – polski śpiewak, kompozytor i nauczyciel akademicki
 Mieczysław Klimek – rektor Politechniki Łódzkiej
 Mieczysław Klimek – polski dyplomata
 Mikołaj Klimek – polski aktor
 Miloš Klimek – czechosłowacki piłkarz
 Paweł Klimek – polski geograf, dziennikarz i przewodnik górski
 Piotr Klimek – polski duchowny, katecheta i dziekan
 Piotr Klimek – polski muzykolog, kompozytor i wykładowca
 Radosław Klimek – polski pięcioboista, medalista mistrzostw Polski
 Robert Klimek – polski prehistoryk, badacz kultury Prusów
 Rudolf Klimek – polski onkolog, endokrynolog, położnik i ginekolog
 Stanisław Klimek – polski antropolog, etnograf i wykładowca
 Stanisław Klimek – polski fotografik oraz wydawca
 Teresa Klimek – chrześcijańska działaczka opozycyjna, honorowy obywatel Gorzowa Wlkp.
 Tillie Klimek – amerykańska seryjna morderczyni polskiego pochodzenia
 Tomáš Klimek – czeski historyk i tłumacz
 Tomasz Klimek – polski funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych w stopniu pułkownika
 Władysław Klimek – samorządowiec oraz poseł do Sejmu
 Władysław Klimek (pedagog) – polski pedagog, naukowiec i działacz związkowy
 Wojtek Klimek – współczesny artysta malarz
 Zdzisław Klimek – polski śpiewak operowy

 Osoby o imieniu Klimek
 Klimek Murańka – polski skoczek narciarski
 Klimek Bachleda – przewodnik i ratownik tatrzański

 Inne

 Klimek – ps. Klemensa Rudnickiego
 Klimek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim
 Klimek – wieża zamkowa w Grudziądzu
 Klimki – nazwa wsi
 Klimkowa Przełęcz

Zobacz też 
 Klimková

Polskie nazwiska